Adria Mobil (UCI Team Code: ADR) — словенская профессиональная шоссейная велокоманда,основанная в 2005 году. Базируется в Словении и участвует в UCI Continental Circuits.

История

Национальные чемпионаты 
   : 3
 Групповая гонка : 2009 (Блаж Ярк) и 2014 (Матеж Мугерли)
 Индивидуальная гонка : 2013 (Клемент Штимулак)
   : 2
 Групповая гонка : 2014 (Радослав Рогина)
 Индивидуальная гонка : 2014 (Бруно Мальтар)

Рейтинги UCI 
UCI America Tour

UCI Azia Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

Состав

2017

2016

2015 
По состоянию на 6 апреля 2015 года.

2008

2007

2006

2005

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды